

Nom de famille 

 Ernest Jaime (1804-1884), aquarelliste, lithographe, historien d'art et auteur dramatique français ;
 Adolphe Jaime (1824-1901), son fils, vaudevilliste et librettiste français ;
 Jean Gilbert Nicomède Jaime (1858-1935), explorateur français ;
 Juan Jaime (1987-), joueur de baseball dominicain ;
 Sebastián Jaime (1987-), footballeur argentin ;
 Álex Jaime (1998-), coureur cycliste espagnol.

Pseudonyme 

 Jaime (1973-), footballeur espagnol.

Titres 

 Jaime (1974), film d’António Reis.

Prénom 
